Hérisson (Allier), municipi al departament de l'Alier (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Le Hérisson, pel·lícula francesa dirigida per Mona Achache i estrenada l'any 2009, basada en la novel·la "L'elegància de l'eriçó" de Muriel Barbery 
 Pougne-Hérisson, municipi al departament de Deux-Sèvres (regió de Nova Aquitània, França)